Белозеры — название населённых пунктов.

Россия 
 Белозеры — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Белозеры — село в Троицком районе Челябинской области.